Агкацев () — осетинская фамилия (осет.ирон мыггаг).

Известные представители 
 Агкацев, Владимир Михайлович (1911—2000) — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС.
 Агкацев, Станислав Витальевич (род. 2002) — российский футболист.

Ссылки 
 Осетинские фамилии